Ivan Skušek je lahko:
 Ivan Skušek, mornariški častnik
 Ivan Skušek, pesnik, prevajalec in urednik